Arsenault ist der Familienname folgender Personen:
 Al Arsenault (1938–2007), US-amerikanischer Jazz-Organist
 Angèle Arsenault (1943–2014), kanadische Sängerin
 Bona Arsenault (1903–1993), kanadischer Historiker und Politiker
 Lise Arsenault-Goertz (* 1954), kanadischer Turner
 Mary-Anne Arsenault (* 1968), kanadische Curlerin
 Nérée Arsenault (1911–1982), kanadischer Politiker
 Nina Arsenault (* 1974), kanadische Transgender-Journalistin
 Raymond Arsenault (* 1948), US-amerikanischer Historiker
 Samantha Arsenault (* 1981), US-amerikanische Schwimmerin